Джеймс Нил:
 Нил, Джеймс (ок. 1790 1848) — американский военный и политик.
 Нил, Джеймс (1860—1931) — американский актёр театра и немого кино.
 Нил, Джеймс (1915—2000) — американский генетик.
 Нил, Джеймс (род. 1987) — канадский хоккеист, левый нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».